La stagione 1993 della Formula 3000 giapponese fu articolata su 11 appuntamenti anche se poi ne vennero disputati solo 9. La stagione venne affrontata da 22 differenti team, 30 differenti piloti, 3 differenti telaisti e 3 differenti motoristi.

La serie venne vinta dal pilota nipponico Kazuyoshi Hoshino su Lola T92-50- Cosworth. Il giapponese prevalse su Eddie Irvine, che aveva lo stesso numero di punti validi, per il maggior numero di vittorie, due contro una.

La pre-stagione

Calendario 

Tutte le corse sono disputate in Giappone.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Contano solo i migliori 6 risultati.

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte

Note

 07
Giapponese